Váradi Béla
 Váradi Béla (1920–?) magyar bajnok labdarúgó (WMFC Csepel)
Várady Béla
 Várady Béla (1884–1953) plébános
 Várady Béla (1933–2012) felvidéki magyar színész
 Várady Béla (1953–2014) olimpiai ezüstérmes válogatott labdarúgó